Sötgrässläktet (Cinna) är ett släkte av gräs. Sötgrässläktet ingår i familjen gräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs